Ultimate Spider-Man – serie a fumetti Marvel Comics
Ultimate Spider-Man – videogioco del 2005
Ultimate Spider-Man – serie animata del 2012

Pagine correlate 
 Spider-Man